

Аксенгір — село, Актогайський район, Карагандинська область
 Аксенгір — село, Жамбильський район, Алматинська область
 Аксенгір — село, Карасайський район, Алматинська область